Megra – fiume della Russia europea, tributario del mar Bianco;
 Megra – fiume della Russia europea, tributario del lago Onega;
 Alture della Megra – piccolo gruppo collinare della Russia europea.
 Megra – genere di insetti ortotteri della famiglia Pyrgomorphidae